Cresswell kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Cresswell,

Storbritannien 

 Creswell, Derbyshire, ort i England, 
 Cresswell, Northumberland, ort i England,